Schöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Erasmus Schöfer (1931–2022), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Schöfer (* 1948), deutscher Radrennfahrer
 Max Schöfer (1895–1966), deutscher Kunstmaler
 René von Schöfer (1883–1954), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Timo Ben Schöfer (* 1964), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schöffer